Местел, Джонатан (1957) — английский шахматист, гроссмейстер (1982).
 Местел, Леон (1927) — британский астроном.